Николай Матвеевич Барсов (1859—?) — русский военный  деятель, полковник  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1879 году  после окончания Вяземской гимназии вступил в службу. В 1880 году после окончания Алексеевского военного училища  произведён прапорщики и выпущен в 71-й резервный батальон. В 1881 году произведён в подпоручики и переведён в 191-й Дрогичинский пехотный резервный  полк. В 1885 году произведён в поручики,  в 1891 году  в штабс-капитаны, в  1900 году в капитаны, ротный командир 3-го Варшавского крепостного пехотного полка.

С 1909 года подполковник, командир батальона Смоленского 25-го пехотного полка. С 1914 года участник Первой мировой войны, в составе своего батальона, был ранен. В 1916 году произведён в полковники, штаб-офицер Смоленского 25-го пехотного полка. 15 апреля 1916 года в бою у высоты Фердинандов Нос был ранен и остался на поле сражения где был взят в германский плен.

Высочайшим приказом от 2 июля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1909; Мечи и бант — ВП 15.01.1917)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 05.02.1913; Мечи к ордену ВП — 1915)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 07.01.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 07.01.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 1915)
 Георгиевское оружие (ВП 2.07.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 13.07.1916)

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. В 2-х тт.  2012 г.
 Клепов М. Ю. Офицеры - Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. Мартиролог. : "Минувшее", 2015 г.
 
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид за 1915 и 1916 гг.
 РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.3310. Л.1916; Ф.2122. Оп.2. Д.116. Л.493-497 (1915 г.)
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 875 (1907 г.)

Ссылки 
 
 Барсов Николай МатвеевичГеоргиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Вяземской гимназии
Выпускники Алексеевского военного училища
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)